

Geografia 
Lussi - frazione di Santa Vittoria d'Alba

Persone 
Andreas Lussi - politico svizzero
Gustave Lussi - allenatore di pattinaggio svizzero
Johann Lussi (prima menzione 1501 - 1541) - politico svizzero
Johann Lussi (1577 circa - 1633) - politico svizzero
Kaspar Lussi - politico svizzero
Melchior Lussi (1529-1606) - politico e militare svizzero
Melchior Lussi (1600-1647) - militare svizzero
Nina Lussi - saltatrice con gli sci statunitense
Rochus Lussi - scultore svizzero
Wolfgang Lussi - politico svizzero

Personaggi immaginari 
Bianca Lussi - personaggio della serie televisiva Maggie & Bianca Fashion Friends